Позив се може односити на:

 Занимање
 Позив (кривично процесно право)
 Позив (филм)
 Позив (албум)
 Позив (турнеја)